Peseux − miasto i gmina i gmina w zachodniej Szwajcarii, w francuskojęzycznej części kraju, w kantonie Neuchâtel. W 2012 roku gmina liczyła 5 963 mieszkańców.

Przypisy 

Peseux
Gminy w kantonie Neuchâtel
Miasta w kantonie Neuchâtel